A temporada 2016 da Categoria Primera A (oficialmente conhecida como a temporada 2016 da Liga Águila por motivos de patrocínio) foi a 69ª temporada da liga de futebol de topo da Colômbia. O Atlético Nacional entrou como o campeão defensor que ganhou o título no torneio Finalización da temporada de 2015.

20 equipes competiram um contra o outro, dezoito anos voltando da temporada passada, mais o Atlético Bucaramanga e Fortaleza, que foram promovidos da Primera B 2015 e retornarão para o primeiro nível após 7 anos e 1 ano, respectivamente, substituindo Uniautónoma e Cúcuta Deportivo Relegado no final da última temporada.

Independiente Medellín venceu o seu sexto título no Torneo Apertura depois de vencer o Junior nas finais, enquanto no Torneo Finalización Santa Fé ganhou o seu nono título depois de derrotar os Deportes Tolima nas finais.

Formato 
A liga manteve o formato usado na temporada mais recente. Os torneios Apertura e Finalización foram divididos em três estágios: um Primeiro estágio que foi contestado de forma simples, com cada equipe jogando as outras equipes uma vez e jogando um rival regional mais uma vez por um total de 20 partidas. As oito maiores equipas após as vinte rodadas avançaram para uma rodada eliminatória, onde foram empatados em quatro laços para serem jogados em casa e fora, com os quatro vencedores avançando para as semifinais e o vencedor de cada semifinal avançando para a Final do torneio, que também foi jogado em casa e fora. O vencedor da final em cada torneio foi declarado campeão do torneio e participará da Copa Libertadores de 2017.

Times

Estádios e localidades 

 ' ' A: ' ' ' temporarily plays its home games at Estadio Álvaro Gómez Hurtado in Floridablanca Due to remodelling works at Estadio Alfonso López.  [Engllsh SDH] ' ' B: ' ' ' temporarily played its home games at Estadio Manuel Murillo Toro in Ibagué due to the temporary closure of Estadio Guillermo Plazas Alcid.

 ' ' ' C: ' ' Plays Sunday evening home games at Estadio Pascual Guerrero in Cali.  [Engllsh SDH] 

' ' d: ' ' temporarily played its home games at Metro Stadium due to remodelling works at Estadio El Campín.  [Engllsh SDH] 

' ' ' E: ' ' formerly known as ' ' Águilas doras ' '.

Torneio Apertura

Primeira Fase 
A primeira etapa começou em 29 de Janeiro e consistindo de vinte rodadas, incluindo uma série de rivalidades regionais no décimo round. Terminou em 29 de maio com as oito melhores equipes no final deste estágio avançando para a fase eliminatória.

Tabela

Resultados

Fase Eliminatória 

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2016